

Cours d'eau français 

 La Divette est une petite rivière française, affluent de l'Oise en rive droite, dans le département de l'Oise.
 La Divette est un fleuve côtier qui prend sa source sur la commune de Bricquebosq, près Cherbourg, dans le département de la Manche
 La Divette est une petite rivière française, affluent de la Dives dans le département du Calvados.

Homonymie d'hydronyme